Il doppio del torneo di tennis South Australian Open gennaio 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Cliff Letcher e Dick Stockton che hanno battuto in finale Syd Ball e Kim Warwick 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Roscoe Tanner (quarti di finale)

  Charlie Pasarell /  Erik Van Dillen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1977